Изабелла Португальская, герцогиня Бургундская (, , ) — португальская инфанта из Ависской династии, единственная выжившая дочь короля Португалии Жуана I и его жены Филиппы Ланкастерской, сестра короля Португалии Дуарте I, Педру, герцога Коимбры, и Генриха Мореплавателя.

Жизнь 
Родилась в Эворе, на востоке Португалии, детство провела при дворе в Лиссабоне.

В 1430 году стала третьей женой Филиппа III Доброго, герцога Бургундии, получив в браке титул герцогини Бургундской.

Скончалась в Дижоне (Бургундия) в возрасте 74 лет.

Дети 
 Антуан (30 сентября 1430 — 5 февраля 1432), граф де Шароле.
 Жозеф (24 апреля 1432 — 6 мая 1432), граф де Шароле.
 Карл Смелый (10 ноября 1433 — 5 января 1477), граф де Шароле, герцог Бургундский с 1467 года.

Предки

Примечания 

Ависская династия
Герцогини Бургундии
Инфанты Португалии (женщины)
Герцогини Брабанта
Герцогини Люксембурга
Графини Фландрии‎
Графини д’Артуа
Графини Геннегау